Stora Dalsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dalsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (60,5 ha)
Stora Dalsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun och Ljusdals kommun,  (2,52 km²)

Se även
Dalsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn